Тарновец () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ясленский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 9149 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бжезувка
 Челюсница
 Добруцова
 Гонсувка
 Глиничек
 Глиник-Польски
 Лайсце
 Лубенко
 Лубно-Опаце
 Лубно-Шляхецке
 Новы-Глиник
 Потакувка
 Розтоки
 Сондкова
 Тарновец
 Умещ
 Вроцанка

Соседние гмины 
 Гмина Хоркувка
 Гмина Дембовец
 Гмина Ясло
 Ясло
 Гмина Едличе
 Гмина Новы-Жмигруд

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства